Koshk (persiska: كشك) är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Koshk ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Koshk är lite kuperad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Koshk. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Koshk är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Koshk är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)